Nokia C3 se poate referi la:

 Nokia C3-00 este un telefon cu tastatura QWERTY și are ecranul TFT de 2.4 inchi
 Nokia C3-01 are ecran TFT de 2.4 inchi și se mai numește Nokia Touch and Type